Harvest Moon, el término puede hacer referencia a:

 Harvest Moon (1993) álbum de Neil Young.
 Harvest Moon (1993) canción de Neil Young.

Videojuegos 
 Harvest Moon (1996) serie de videojuegos japonés.
 Harvest Moon: Una vida maravillosa (2003) videojuego japonés.
 Harvest Moon: Isla de la felicidad (2008) videojuego japonés.
 Harvest Moon: Desfile de animales (2008) videojuego japonés.
 Harvest Moon: De vuelta a la naturaleza (2008) videojuego japonés.
 Harvest Moon: Árbol de la paz (2008) videojuego japonés.
Harvest Moon 3D: Un nuevo comienzo (2012) videojuego japonés.